Бо́харт:

 Бохарт, Самуил (1599—1667) — французский гебраист и богослов-протестант.
  (1913—2007) — американский энтомолог, профессор, основатель  (1946) в Калифорнийском университете в Дейвисе.

Примечания